Мацке́вич (, ) — фамилия белорусского происхождения; образована от имени Мацко ← Матвей ().

Мацкевичи — дворянский род.

Мужчины 
 Мацкевич, Антанас (1828—1863) — один из руководителей восстания в Литве в 1863 году.
 Мацкевич, Алексей Юрьевич — член совета директоров, заместитель управляющего директора компании «Приморское морское пароходство».
 Мацкевич, Вадим Викторович (1920—2013) — инженер, разработчик системы предупреждения об облучении бортовыми РЛС, автор книг по радиоэлектронике для детей в СССР.
 
 Мацкевич, Иван Иванович (1947—2017) — белорусский актёр театра и кино.
 Мацкевич, Игнатий Викентьевич (1912—1943) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 
 Мацкевич, Станислав (1796—1879) — польский политик.
 Мацкевич, Станислав (1896—1966) — председатель Правительства Польши в изгнании в 1954—1955 годах.
 Мацкевич, Юзеф (1902—1985) — польский писатель и публицист.
 Мацкевич, Юрий Яковлевич (1908) — советский композитор.

Женщины 
 Мацкевич, Евгения (1903—1943) — блаженная Римско-Католической Церкви, одна из одиннадцати Новогрудских мучениц, монашеское имя — Мария Канизия.
 Мацкевич, Мария Хелена (1942—2010) — супруга президента Польши Леха Качиньского.
 Мацкевич, Мария Георгиевна — старший научный сотрудник Социологического института РАН.
 Мацкевич, Юзефа Флориановна (1911—2003) — белорусский языковед, доктор филологических наук (1963), член-корреспондент НАН Беларуси (1969).

См. также

Примечания